Список складено на основі карти Лемківщини (Львів, 2002), укладеної спільно Світовою Федерацією Лемківських Українських Об'єднань та Географічною комісією НТШ, а також «Географічного списку лемківських місцевостей» (Юліян Тарнович, «Ілюстрована історія Лемківщини»). Крім того низка сіл списку виходять за межі вказаних джерел. Правопис назв у першому стовпчику подано відповідно до згаданої карти Лемківщини 2002 року. Міста та містечка виділено жирним шрифтом. Населені пункти, що не входять у межі поширення лемківських говірок, але культурно пов'язані з Лемківщиною, позначено зірочкою (*). Джерела карти вказано в кінці статті. Список може бути неповним, а також може містити помилки.

Список

Примітки

Джерела 
 Лемківщина. Карта. — Світова федерація українських лемківських об'єднань; Львівська крайова організація товариства "Лемківщина"; Географічна комісія НТШ. — Львів, 2002.
 Красовський І. Лемківщина. Втрачене багатство // Лемківський календар на 2000 рік. — Львів, 1999.
 
 Латта В. Атлас українських говорів Східної Словаччини. — Пряшів, 1991.
 Стебельський І., Струмінський Б. Географія // Лемківщина. — Нью-Йорк, 1988. — ч.1.
 Шевчик Т. Лемківщина. М 1:400 000. — Львів, 1958.
 Юліян Тарнович. Ілюстрована історія Лемківщини. Поазбучний список місцевостей.

Посилання 
 Карта міст і сіл Лемківщини 

Списки населених пунктів, пов'язаних з Україною
Списки:Населення
Списки:Етнологія